een Brusselse architect en landmeter, Victor Besme,
een gemeente in Frankrijk: Besmé.